Мария фон Брауншвайг-Волфенбютел () може да се отнася за:
 Мария фон Брауншвайг-Волфенбютел (1521–1539), абатеса на Гандерсхайм, дъщеря на херцог Хайнрих II
 Мария фон Брауншвайг-Волфенбютел (1566–1626), херцогиня на Саксония-Лауенбург